Farmingdale – città statunitense nello stato di New York
Farmingdale – città statunitense nello stato del Maine
Farmingdale – città statunitense nello stato del New Jersey